W.C. Cogswell - personagem do desenho The Jetsons
Cogswell (Dacota do Norte) -  cidade localizada no estado norte-americano de Dacota do Norte

Ver também